

Živi svijet 

 šarenica ili iris, dio oka .
 iris (Plantae), rod biljaka iz porodice Iridaceae.
 iris (Animalia), rod kukaca iz potporodice Mantinae.

Mitologija 

 Irida (iris), glasnik bogova u grčkoj mitologiji

Umjetnost 

 Iris (2001), film iz 2001., o Iris Murdoch
 Iris (opera), opera Pietra Mascagna
 Iris (pjevačica), belgijska pjevačica

Fizički objekti 

 7 Iris asteroid, nazvan po mitološkoj Iridi
 USS Iris, nekoliko brodova američke mornarice, nazvane po mitološkom liku

Tvrtke 

 Iris fashion - hrvatska tvrtka osnovana 1964. godine.

Poveznice 
 kratica IRIS, više značenja
 iridescencija, pojam čiji naziv potječe od mitološkog lika 
 iridologija, grana alternativne medicine koja se fokusira na oko

Vanjske poveznice 
 Random House Word Maven - untangling the etymology of "iris"

Izvori